Dichterviertel steht für:
 Dichterviertel (Duisburg)
 Dichterviertel (Erfurt)
 Dichterviertel (Frankfurt am Main)
 Dichterviertel (Radebeul)
 Dichterviertel (Wiesbaden)